Les planètes, les systèmes stellaires et planétaires et les phénomènes astronomiques sont nombreux dans l'univers de fiction de Star Trek. 

Dans Star Trek, la Voie lactée, galaxie à laquelle appartient la Terre, est subdivisée en quatre parties : les quadrants. Ceux-ci sont désignés par les premières lettres grecques : le Quadrant Alpha, le Quadrant Beta, le Quadrant Gamma et le Quadrant Delta. Les planètes de classe M sont celles où les humains peuvent respirer sans équipement particulier.

Liste des mondes cités dans Star Trek

A 
 : Planète située dans le Quadrant Alpha. Sur , la Fédération a installé une collection médicale extrêmement importante. Différentes souches de maladies y sont conservées, telle la peste plasmique (voir Star Trek : La Nouvelle Génération - saison 2, épisode 1 - L'Enfant).
  : Planète située dans la constellation de l'Éridan.  est la planète-mère de la civilisation acamarienne (voir Star Trek : La Nouvelle Génération - saison 3, épisode 9 : Vengeance). Elle est située dans le Quadrant Alpha.
  : Planète du Quadrant Beta vers laquelle lEnterprise-D se dirige après sa rencontre avec le vaisseau romulien Devoras en 2367 (Voir Star Trek : La Nouvelle Génération : Une journée de Data - Data's Day). Ce système se situe dans la Fédération, près de l'empire romulien et de l'empire klingon à côté d'Acamar (Theta Eridani).
 Aldea : Planète située dans le Quadrant Alpha, longtemps considérée comme une légende, elle est découverte en 2364. Les Aldéens sont un peuple vivant pacifiquement ; leur but est l'épanouissement intellectuel et artistique personnel. Afin d'éviter d'éventuels gêneurs, cette planète est dotée d'un appareil d'occultation sophistiqué permettant de la rendre invisible. Cependant, ce système de camouflage finit par altérer la couche d'ozone et stérilise sa population (Voir Star Trek : La Nouvelle Génération : Quand la branche casse - When the Bough Breaks).
 Aldebaran
  : Planète présente dans l'épisode de la série télévisée Star Trek, TOS, saison 1, L'Imposteur  : Planète présente dans l'épisode de la série télévisée Star Trek, TOS, Saison 1, Charlie X. C'est sur Alpha V que vit la famille de Charles Evans. L'''Enterprise l'y conduit en 2266.
  : Planète de classe M, située dans le Quadrant Alpha, gravite autour de l'étoile Alpha Carinae, plus connue sous le nom de Canopus. Cette dernière, une géante rouge, est la deuxième plus brillante étoile du ciel après Sirius et est située dans la constellation de la Carène.  est la planète de naissance de Phineas Tarbolde, célèbre pour ses sonnets amoureux (Star Trek : Où l'homme dépasse l'homme - Where no Man Has Gone Before). En 2268, elle sert de test à l'ordinateur M-5 (TOS : Unité multitronique - The Ultimate Computer).
  : Planète située dans le Quadrant Alpha, qui gravite autour de l'étoile Alpha Carinae plus connue sous le nom de Canopus. Cette dernière, une géante rouge, est la deuxième plus brillante étoile du ciel après Sirius et est située dans la constellation de la Carène. Alpha Carinae V est la planète-mère des Drellas qui tirent leur énergie de l'émotion amoureuse  (Star Trek : Un loup dans la bergerie - Wolf in the Fold).
 Alpha Centauri
  : Elle est censée être la neuvième planète du système de l'étoile Alpha Cygni, aussi connue sous le nom de Deneb.  C'est également le nom d'un traité négocié par l'ambassadeur Sarek, le père de Spock.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Altec
 Amargosa
 
 Andor
 Andros III
 Angel One
 Angosia III
 Antares
 Antede III
 Antica
 Antos IV
 Archanis
 Archanis IV
 Archer IV
 Arcybite
 Ardana
 Argala
 Argaya
 Argelius II
 Argos
 Argratha
 Agrat-mot (nébuleuse)
 Ariannus
 Armus IX
 Arneb
 Arvada III
 Aschelan V
 Astéroïde gamma 601
 Atalia VII
 Athos IV
 Atrea IV
 Avery III
 Axanar
 Azure (nébuleuse)

 B 
 Babel
 Bajor : C'est une planète de classe M qui possède cinq lunes. Elle est située dans le Quadrant Alpha, entre le territoire de la Fédération des planètes unies et celui de l'Union Cardassienne. Elle a d'ailleurs été occupée par ces derniers de 2328 à 2369. Bajor possède trois grands continents, son atmosphère est de couleur mauve et l'eau de ses océans est verte. La ville la plus importante de la planète porte le nom de Dakhur. Ses habitants, les Bajorans, sont un peuple fier qui a fait courageusement face à l'envahisseur en s'organisant en groupes de résistants. On dit que lorsque les Cardassiens quittèrent Terok Nor, plus aucun Bajoran ne pouvait affirmer être dépourvu de liens avec cette résistance. En 2369, les troupes cardassiennes empoisonnent le sol de la région de Rakantha sur Bajor lorsqu'ils quittent la planète. En 2371, le Kai Winn assigne à cette région des régénérateurs de sol afin de lui faire retrouver sa fertilité et permettre ainsi la production de biens agricoles exportables.  Rakantha est la région d'origine de Jillur Gueta, d'Ishan Chaye et de Timor Landi (voir Star Trek: Deep Space Nine : Les Condamnés - Things Past).
 Benzar
 Berellia
 Berengaria
 Beta
 Betazed : réputée pour ses paysages magnifiques où la végétation, luxuriante, tient une place importante. Elle est également connue pour sa mer d'Opale, pour ses cascades (notamment celle de Janaran) et pour ses nombreux lacs dont celui d'El-Nar et celui de Cataria, qui constitue l'un des lieux favoris de Deanna Troi. La conférence bisannuelle sur les accords commerciaux (un congrès interstellaire organisé par la Fédération des planètes unies dont elle est membre depuis l'année 2273) se tient en 2366 (voir Star Trek : La Nouvelle Génération : Ménage à Troi). En 2374, avant-dernière année de la Guerre contre le Dominion, Betazed est conquise par les forces armées issues du Quadrant Gamma auxquelles la dixième flotte (envoyée sur place par la Fédération) ne parvient pas à résister. Dans le roman La Bataille de Betazed - The Battle of Betazed [écrit par Susan Kearney & Charlotte Douglas], on découvre comment cette planète est occupée par les Jem'hadars et leurs alliés Cardassiens durant plusieurs mois. Grâce aux Bétazoïdes, qui n'hésitent pas à utiliser leurs pouvoirs de projection télépathique afin de submerger ceux qui les oppressent d'émotions négatives, elle est cependant libérée à la fin de la guerre. En dépit des lourdes pertes subies au cours de ce conflit, Betazed compte  d'habitants en 2377 [Star Trek : Star Charts par Geoffrey Mandel].
 Betelgeuse
 Bilana
 Bolarus
 Bre'el
 Breen : Située dans le Quadrant Alpha, cette planète est peuplée par les Breens. Elle possède un environnement très hostile, notamment en raison de la température moyenne au sol qui est de , rendant les visites d'autres espèces très rares.
 Bynaus

 C 
 Cait
 Caleb IV
 Capella
 Cardassia Prime, ou simplement Cardassia : C'est la première planète du système cardassien dans le Quadrant Alpha. Planète mère des Cardassiens, elle a été ravagée par les guerres.
 Catulla
 Ceti Alpha V: Planète sur laquelle Khan Noonien Singh est exilé, en compagnie de Marla McGivers, l'historienne de l’Enterprise, et de ses camarades.
 Chin'toka
 Coridan
 Corinth IV : Cette planète est située dans le Quadrant Alpha et la Fédération des planètes unies y possède une base. Lorsque lEnterprise est retardé par les événements survenus sur Corinth IV, cette base demande des explications (voir Star Trek : Ils étaient des millions - The Man Trap).
 Corvan II : cette planète possède des mines de dilithium, et fournit 40 % de l'approvisionnement de Starfleet.
 Cygnet

 D 
 Damiano
 Deneb IV
 Deneva
  : ancienne planète de la  rétrocédée à l'Union Cardassienne.
 Dosaria
 Draylax

 E 
 Efros
 
  : planète présente dans , épisode 2x06 : Melora
  : planète présente dans l'épisode de la série télévisée Star Trek, La Planète des illusions

 F 
 Ferenginar : la planète des Férengis.
 Farris Prime
 Fillandia

 G 
 Gallam
 Genesis : planète présente dans les films Star Trek II : La Colère de Khan et Star Trek III : À la recherche de Spock. C'est une planète de classe M, instable, créée artificiellement au cours de la bataille acharnée entre Khan Noonien Singh et l'amiral Kirk.
 Grazer
Gulion IV

 I 
 Izar 

 J 
 Janus

 K 
 Kaminar
Khitomer : planète de classe M située dans le système de Khitomer dans le Quadrant Beta, proche de la frontière romulienne. Elle a joué un rôle vital dans le développement de l'alliance entre la Fédération des planètes unies et les Klingons ; l'empire romulien revendique la planète qui apparaît, en 2369, sur les cartes de la Fédération comme faisant partie de leur territoire (Saison 6 de Star Trek : La Nouvelle Génération#Épisode 17) ; elle est le théâtre de nombreuses intrigues.
 Kronos : autre nom de 

 L 
 Lacerta
  : planète de classe M, elle a un aspect très similaire à celui de la Terre avec de grands océans bleus et des continents verdoyants. Elle produit notamment des vaccins, comme celui dont Styris IV a grand besoin. La livraison du vaccin est toutefois retardée parce qu'un chef local a défié Tasha Yar dans un combat à mort.

 M 
 M-113 : Cette planète de classe M, située dans le Quadrant Alpha, recèle d'importants vestiges archéologiques. La planète semble assez désertique, le sol est de couleur orange et la végétation y est rare. La Fédération des planètes unies y conduit des recherches scientifiques menées par le professeur Robert Crater depuis 2261 environ (voir Star Trek : Ils étaient des millions - The Man Trap).
 Mantilles
 Mazar
 Mintaka

 N 
 Napea
 Narendra III : Planète présente dans les épisodes des séries télévisées de  TNG Saison 3, L'Entreprise viendra d'hier ; Saison 5, Rédemption - 2/2
et de ENT ENT, Saison 2, Le Procès.

 O 
 Omega
 Ophiucus III : Planète présente dans l'épisode de la série télévisée TOS, Saison 1, Trois femmes dans un vaisseau Ophiucus IV : Planète présente dans l'épisode de la série télévisée TOS, Saison 1, Miri Orion, planète hôtesse du Syndicat Orion, l'organisation criminelle de niveau interplanétaire. Les femelles Oriones ont un puissant pouvoir séductionnel d'origine hormonal, actif sur les mâles de nombreuses espèces humanoïdes.

 P 
 Pacifica
 Penthara
 Psi 2000 : planète présente dans l'épisode L'Équipage en folie, dans la première saison de 
 Praxis : lune de .

 Q 
 Qo'noS ou Kronos : planète de classe M, c'est la planète mère du peuple Klingon. De couleur verte, vue de l'espace, Qo'noS possède un continent unique, le reste de la planète étant recouvert par un océan. Son atmosphère est chaude et sèche.

 R 
 Rachelis : Système solaire. En 2369, une épidémie d'une nouvelle souche de peste plasmatique ravage le système (voir Star Trek : La Nouvelle Génération : L'Enfant - The Child).
 Rahm-Izad : Système solaire. L'officier cardassien Gul Ocett, commandant un vaisseau de guerre de classe Galor, est dirigée vers ce système par une ruse des Klingons et de membres de la Fédération des planètes unies après que sa tentative de sabotage de l’Enterprise D a été découverte (voir Star Trek : La Nouvelle Génération : Le Secret - The Chase). 
 Rakal : Elle abrite, sur sa quatrième lune, une station cardassienne souterraine (voir Star Trek: Deep Space Nine : Touché par la grâce - Return to Grace).
 Rigel XII : Planète présente dans l'épisode de la série télévisée TOS, Saison 1, Trois femmes dans un vaisseau Ramatis
 Remus
 Rill
 Risa : Planète de classe M, elle est située à environ 90 années-lumière de la Terre, dans un système solaire à deux étoiles et possède deux lunes.  À l'origine, cette planète était plutôt hostile. Géologiquement très instable, elle était secouée par de violents séismes et balayée par des orages et des pluies constants. Mais les Risans ont développé un système extrêmement sophistiqué de régulation sismique et de contrôle du temps transformant leur planète en un lieu paradisiaque. C'est ainsi que Risa est devenue, depuis le , une destination touristique très appréciée de nombreux peuples et particulièrement des Humains. Mais Risa est surtout réputée pour les plaisirs qu'elle offre et notamment ses pratiques sexuelles très libres. Lorsqu'on souhaite trouver un partenaire afin de partager un moment d'intimité, pratique appelée Jamaharon, il suffit d'afficher de façon ostensible une petite statuette, emblème sexuel de la planète connu sous le nom de Horga'hn (voir Star Trek : La Nouvelle Génération : Les vacances du capitaine - Captain's Holiday). En 2373, lors d'un séjour de Jadzia Dax, Worf, Julian Bashir, Leeta et Quark sur Risa, un groupuscule terroriste essaie de détruire les systèmes de régulation de la planète, voulant montrer que cette énergie, gaspillée pour le seul plaisir de touristes, devrait être consacrée à la lutte contre le Dominion (voir Star Trek: Deep Space Nine : Que celui qui n'a jamais péché - Let He Who Is Without Sin...).
  : Ce monde, hostile aux humains est en fait peuplé d'anciens Vulcains qui ont refusé de suivre la voie de la logique.  C'est en réalité un système planétaire double constitué de la planète Romulus et de sa lune Rémus. Leurs habitants sont appelés Romuliens et Rémiens. La source d'inspiration principale ayant servi à créer Romulus est l'Empire romain. Les similitudes sont nombreuses : architecture, système politique basé sur un Sénat représentant le peuple et nommant un chef charismatique, etc. Sans oublier bien sûr le nom même de ces planètes inspirés des noms des deux frères ennemis (Romulus et Rémus), élevés par une louve (mythologie), Romulus fondant la ville de Rome. La planète Romulus (et sans doute son monde jumeau Rémus) fut détruite par une supernova.

 S 
  : également connue sous le nom de Beta Naiobi I, cette planète de classe M est visitée par USS Enterprise, 2269 heures avant que l'étoile Beta Naiobi ne devienne une supernova. L'équipage de l'entreprise découvre que les natifs de cette planète se sont réfugiés dans le passé pour échapper à la catastrophe. L'étoile Beta Naiobi est située dans le quadrant alpha de la galaxie. La planète Sarpéidon est la seule planète du système Naiobi.
 Selay
 Sirius
  : planète qui a un urgent besoin d'un vaccin en provenance de Ligon II. La livraison du vaccin est toutefois retardée parce qu'un chef local a défié Tasha Yar dans un combat à mort.

 T 
 Talax
 Talos IV : Planète des Talosiens découverte dans l'épisode de la série télévisée TOS, Saison 1, La Ménagerie, en reprenant l'aventure initialement inédite de The Cage.
 Tantalus V : Planète présente dans l'épisode de la série télévisée TOS, Saison 1, Les Voleurs d'esprit Tarsus IV : Planète présente dans l'épisode de la série télévisée TOS, Saison 1, La Conscience du roi' Tellar
 Terra Nova : Planète des Noviens, visité dans l'épisode ENT, La Colonie perdue
 Terre
  : planète-mère des Thasiens. Du fait de l'immatérialité de ses habitants, Thasus est considérée comme déserte. En 2252, la navette transportant Charles Evans s'écrase sur Thasus (voir Star Trek : Charlie X).
 Tholia
 Tiburon
 Trill
 Tzekenth

 U 
 Ullia

 V 
 Vega Colony
 Verala
 Vorgon
 Vulcain : planète du peuple des Vulcains.

 W 
  : , membre de l'équipage de l', s'est rendu sur Wrigley et y a connu une jeune femme blonde. C'est sous les traits de cette dernière que la créature M-113 lui apparaît.

 X 
 Xelata
 Xindus : Planète-mère du peuple des Xindis. Elle a été détruite à l'issue des guerres entre les différentes races de la planète, avant l’avènement de la « Grande Diaspora » (unification des cinq espèces Xindi survivantes sous l'autorité d'un Conseil représentatif).

 Y 
 Yridia

 Z 
 Zakdorn
 Zaran

 Les régions spatiales 
 Almatha : Le secteur d'Almatha est situé dans le territoire cardassien, lui-même situé dans le Quadrant Alpha. C'est un secteur traversé par lUSS Defiant commandé par Thomas Riker (Voir Star Trek: Deep Space Nine : Le Défiant - Defiant'').
 Aolien (cluster)
 Argolis (cluster)
 Argosien (secteur)
 Argus (secteur)
 Zone Démilitarisée : zone tampon entre la Fédération des planètes unies et l'Union Cardassienne, et zone d'opération du Maquis.
 Zone Neutre Klingonne : zone tampon entre la Fédération des planètes unies et l'Empire Klingon. Y entrer est considéré comme un acte de guerre.
 Zone Neutre Romulienne : zone tampon entre la Fédération des planètes unies et l'Empire stellaire romulien. Y entrer est considéré comme un acte de guerre.

Notes et références

Notes

Références 

Liste en rapport avec la fiction